Daubach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Daubach, Bad Kreuznach – kommun i Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, 
 Daubach, Westerwald – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz,